Авіакомпанії Грузії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Грузії.

Див. також 
 Аеропорти Грузії

Примітки

Посилання